Adrian Smith peut faire référence à :
 Adrian Smith (1957-), guitariste du groupe d'heavy metal Iron Maiden ;
 Adrian Smith (1970-), homme politique américain, représentant du Nebraska à la Chambre des Représentants ; 
 Adrian Smith (1936-), joueur américain de basketball ; 
 Adrian Smith (1944-), architecte américain ;
 Adrian Smith (1946-), statisticien britannique ;
 Adrian Smith (19?-), illustrateur britannique de Warhammer 40,000 & Toxic!.